Pridvorci je lahko:
 Pridvorci, Nevesinje (Bosna in Hercegovina)
 Pridvorci, Trebinje (Bosna in Hercegovina)
 Pridvorci, Uskoplje (Bosna in Hercegovina)